Anna-Siemsen-Schule steht für

 Anna-Siemsen-Schule (Hamburg), denkmalgeschütztes Gebäude in Hamburg-Neustadt
 Anna-Siemsen-Schule (Hannover), denkmalgeschützte Berufsschule in der Nordstadt von Hannover
 Anna-Siemsen-Berufskolleg (Herford), Berufskolleg des Kreises Herford